Ettore Majorana – włoski fizyk
 Lebiodka majeranek – inna nazwa rośliny